Călărași peut désigner :

 des toponymes de Roumanie :
 Călărași, ville et chef-lieu du județ de Călărași dans la région de Munténie ;
 Călărași, commune du județ de Dolj dans la région d'Olténie
 Călărași, commune du județ de Cluj dans la région de Transylvanie ;
 Călărași, commune du județ de Botoșani, dans la région de Moldavie.

 un toponyme de Moldavie :
 Călărași, ville et chef-lieu du raion de Călărași dans la région du Codru.

Un călăraș (cavalier en roumain, du latin caballarii) est aussi un soldat, initialement de cavalerie, des principautés médiévales de Moldavie, Valachie et Transylvanie. 

Homonymie de toponyme